Libertino
Ou ainda:
O Libertino (1973) — filme brasileiro
O Libertino (2004) — filme britânico-australiano com título original The Libertine

Desambiguações de cinema